Die NBA-Saison 2008/09 war die 63. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 28. Oktober 2008 und endete am 15. April 2009. Drei Tage später starteten die NBA Playoffs, die am 14. Juni mit den NBA Finals 2009 endeten. Das NBA All-Star Game wurde am 15. Februar 2009 im US Airways Center in Phoenix ausgetragen. Seit der Saison 1966/67 war dies die erste Spielzeit der NBA, an der kein Team aus Seattle teilnahm, da die Seattle SuperSonics nach Oklahoma City umgezogen waren.

Saisonnotizen

Offseason 

Am 26. Juni 2008 stimmten die Milwaukee Bucks zu, Bobby Simmons und Yi Jianlian gegen Richard Jefferson der New Jersey Nets zu tauschen.
Ebenfalls am 26. Juni wechselten Jermaine O’Neal und Nathan Jawai von den Indiana Pacers zu den Toronto Raptors, die im Gegenzug T. J. Ford, Rasho Nesterovič, Roy Hibbert und Maceo Baston erhielten. Die Memphis Grizzlies tauschten Kevin Love, Mike Miller, Brian Cardinal und Jason Collins gegen O. J. Mayo, Antoine Walker, Marko Jarić und Greg Buckner von den Minnesota Timberwolves.

Am 2. Juli fand die Stadt Seattle eine Einigung mit den Seattle SuperSonics, wodurch diese ihren Standort aus der „Smaragdstadt“ nach Oklahoma City verlegen durften. Anfang September wurde bekannt, dass sich die ehemaligen Seattle SuperSonics nun in Oklahoma City Thunder umbenannten.

Am 29. Juli wechselte Ron Artest von den Sacramento Kings zu den Houston Rockets. Im Gegenzug erhielten diese Bobby Jackson, Donté Greene und ein First Round Pick 2009. Am selben Tag wurde Renaldo Balkman von den New York Knicks gegen Taurean Green, Forward Bobby Jones und ein Second-Round Draft Pick 2010 zu den Denver Nuggets getradet.

Nachdem Shaun Livingston seit dem 26. Februar 2007 wegen einer Knieverletzung pausierte, unterschrieb er am 3. Oktober 2008 einen Zweijahresvertrag mit Miami Heat.

Wie der Großteil der amerikanischen Spitzenligen gastierten jeweils zwei NBA-Teams zu Saisonvorbereitungsspielen in verschiedenen Städten in Europa. Die Spiele fanden am 14. Oktober in Berlin, Paris, London und Barcelona statt. Die Berliner Begegnung wurde in der O2 World zwischen den New Orleans Hornets und den Washington Wizards ausgetragen. New Orleans siegte mit 96:80.

Reguläre Saison 
Die reguläre Saison 2008/09 begann am 28. Oktober. Nachdem die Boston Celtics zum Start der letzten Saison eine Siegesserie von 12:0 hinlegten, mussten sie sich in diesem Jahr bereits nach dem dritten Saisonspiel gegen die Indiana Pacers geschlagen geben. Im Gegensatz dazu blieb der amtierende Vizemeister, die Los Angeles Lakers, bis zum achten Spiel gegen Detroit ungeschlagen.

Der erste große Spielertausch der laufenden Saison fand zwischen den Denver Nuggets und den Detroit Pistons statt. Getauscht wurde Allen Iverson gegen Guard Chauncey Billups und Forward Antonio McDyess. Allerdings kehrte McDyess Anfang Dezember 2008 wieder zu den Pistons zurück. Während die Nuggets es mit Billups auf dem 2. Platz in die Playoffs schafften, plagten Iverson Verletzungen und die Pistons erreichten nur den 8. Platz.

Die Boston Celtics erreichten mit 19 Siegen in Serie einen Team-Rekord. Diese Siegesserie wurde dann am 1. Weihnachtstag von den Los Angeles Lakers beendet.

Am 13. Januar erzielten die Orlando Magic beim 139:107-Auswärtssieg gegen die Sacramento Kings einen NBA-Rekord von 23 verwandelten Dreipunktewürfen. Sie benötigten dafür lediglich 37 Versuche, was einer Trefferquote von 62 Prozent entspricht.

Bestes Team der regulären Saison wurden mit 66 Siegen die Cleveland Cavaliers um LeBron James, zweitbestes die Lakers um Kobe Bryant. Vorjahresmeister Boston Celtics war mit 62 Siegen drittstärkstes Team, wobei Kevin Garnett aufgrund von Verletzungen 20 Spiele pausieren musste. Im Westen spielten wie im Vorjahr neun Teams um die acht Playoff-Plätze, die Phoenix Suns verpassten am Ende mit 46 Siegen das erste Mal seit 2004 die Playoffs. Im Osten war die Leistungsdichte schwächer, denn bereits 39 Siege reichten für einen Playoffplatz. Die dominierenden Spieler der Saison waren LeBron James, Dwyane Wade, Kobe Bryant, Dwight Howard und Chris Paul.

Endstände 

 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Dem Gewinner einer Division ist auf der für die Play-offs entscheidenden Setzliste mindestens der vierte Platz garantiert, auch wenn mehr als drei Mannschaften eine höhere Anzahl an Siegen erreicht haben.

Ehrungen 
 Most Valuable Player: LeBron James, Cleveland Cavaliers
 Defensive Player of the Year: Dwight Howard, Orlando Magic
 Rookie of the Year: Derrick Rose, Chicago Bulls
 Sixth Man of the Year: Jason Terry, Dallas Mavericks
 Most Improved Player: Danny Granger, Indiana Pacers
 Coach of the Year: Mike Brown, Cleveland Cavaliers
 All-NBA First Team:
 F – LeBron James, Cleveland Cavaliers
 F – Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks
 C – Dwight Howard, Orlando Magic
 G – Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
 G – Dwyane Wade, Miami Heat
 All-NBA Second Team:
 F – Tim Duncan, San Antonio Spurs
 F – Paul Pierce, Boston Celtics
 C – Yao Ming, Houston Rockets
 G – Brandon Roy, Portland Trail Blazers
 G – Chris Paul, New Orleans Hornets
 All-NBA Third Team:
 F – Carmelo Anthony, Denver Nuggets
 F – Pau Gasol, Los Angeles Lakers
 C – Shaquille O’Neal, Phoenix Suns
 G – Chauncey Billups, Denver Nuggets
 G – Tony Parker, San Antonio Spurs
 NBA All-Defensive First Team:
 F – LeBron James, Cleveland Cavaliers
 F – Kevin Garnett, Boston Celtics
 C – Dwight Howard, Orlando Magic
 G – Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
 G – Chris Paul, New Orleans Hornets
 NBA All-Defensive Second Team:
 F – Tim Duncan, San Antonio Spurs
 F – Shane Battier, Houston Rockets
 F – Ron Artest, Houston Rockets
 G – Dwyane Wade, Miami Heat
 G – Rajon Rondo, Boston Celtics
 All-NBA Rookie First Team:
 Derrick Rose, Chicago Bulls
 O. J. Mayo, Memphis Grizzlies
 Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder
 Brook Lopez, New Jersey Nets
 Michael Beasley, Miami Heat
 All-NBA Rookie Second Team:
 Eric Gordon, Los Angeles Clippers
 Kevin Love, Minnesota Timberwolves
 Mario Chalmers, Miami Heat
 Marc Gasol, Memphis Grizzlies
 Rudy Fernández, Portland Trail Blazers
 D. J. Augustin, Charlotte Bobcats

Play-offs 
Alle Play-off-Runden wurden im Best-of-Seven-Modus gespielt. Nach fünf Jahren startete die Postseason erstmals wieder mit den Portland Trail Blazers.

NBA Finals 2009 
→ Siehe Hauptartikel: NBA Finals 2009

Fernsehübertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde von NASN in Zweitagesabschnitten eine Highlight-Show gezeigt. Nachdem Premiere fast zehn Jahre lang NBA live übertragen hat, entschloss sich der Pay-TV-Sender kein Angebot für die NBA-Spielzeit 2008/09 abzugeben. Folglich waren in Deutschland keine Live-Übertragungen zu sehen. Jedoch bot der NBA International League Pass eine Alternative zur TV-Übertragung. Außerdem hatte sich die Onlinevideoanbieter Maxdome dazu entschlossen Teile der Playoffs zu übertragen.

In den USA teilen sich ABC, TNT, ESPN und NBA TV die nationalen Rechte an den Spielen. Das Finale wurde in Kooperation von ABC und ESPN übertragen.

Siehe auch 
 NBA-Draft 2008

Weblinks 

 Offizielle Website der NBA
 Die Saison 2008/09 bei basketball-reference.com (englisch)
 NBA International League Pass
 Umfangreiche Berichterstattung bei Spiegel Online

Einzelnachweise 

NBA-Saison
NBA 2008/09